Абоаб (Aboab, Abuab, Aboaf, אבוֹהב, אבוֹהאב, также אבאיוב) — сефардская фамилия:

  (конец XIV века) — автор популярной религиозно-этической книги «».
  (1433—1493) — комментатор Торы.
  (1555—1628) — писатель-апологет, правнук Исаака Абоаба Младшего.
 Абоаб да-Фонсека, Исаак (1605—1693) — хахам, проповедник и каббалист в Амстердаме.
  (1610—1694) — итальянский раввин.

Примечания